personen met de achternaam Gouwe
Herman Gouwe (1875-1965), kunstschilder
Willem Frederik Gouwe (1877-1956), graficus, directeur Instituut Ambachts- en Nijverheidskunst en schrijver onder de naam Alfred Listal
Willem Frederik Karel Gouwe (1898-1962), arts en amateurarcheoloog

geografische benamingen
Gouwe (rivier), gekanaliseerde rivier in de provincie Zuid-Holland
Gouw (rivier), riviertje in het noorden van Drenthe
Gouwe (straat), aan weerszijden van de rivier de Gouwe gelegen straat in Gouda (de Hoge en de Lage Gouwe)
Gouwe (plaats), plaats in de gemeente Opmeer (Noord-Holland)
Gouwe (water, Opmeer), water in de gemeente Opmeer (Noord-Holland)
Gouwe (Schouwen-Duiveland), voormalig water tussen Schouwen en Duiveland

scheepsnaam
Gouwe (sleepboot), een Nederlands marineschip

overig
Draaiorgel de Gouwe, een Nederlands draaiorgel